Rettenbacher Bach, Rettenbacher Graben und Rettenbacher Mühlbach sind Gewässernamen:

 Rettenbacher Bach (Ilz), rechter Zufluss der Ilz (Donau) bei Rettenbach, Gemeinde Saldenburg, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
 Rettenbacher Bach (Kallinger Bach), rechter Zufluss zum Kallinger Bach bei Loiperstätt, Stadt Dorfen, Landkreis Erding, Bayern
 Rettenbacher Graben, rechter Zufluss zum Natternberger Mühlbach bei Natternberg (Deggendorf), Landkreis Deggendorf, Bayern
 Rettenbacher Mühlbach  (auch Loderbach), linker Nebenstrang-Oberlauf des Bogenbachs bei Rettenbach, Gemeinde Sankt Englmar, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern